Coeymans puede referirse a dos localidades estadounidenses en el estado de Nueva York:

 Coeymans; o
 Coeymans (aldea).